

Personnalités 
 Mamercus de Catane, tyran
 Mamercus Æmilius Scaurus, rhéteur, poète et homme politique romain du début de l'Empire. 
 Mamercus Æmilius Mamercinus, homme politique de la République romaine, dictateur
 Mamercus Æmilius Lepidus Livianus, consul romain

Insectes 
 Hypothyris mamercus, insecte lépidoptère de la famille des Nymphalidae